Toyota Corolla, een familie van compacte personenauto's van de Japanse autofabrikant Toyota
 Corolla (slak)
 de kroon van een boom